Виктория Санчес (; ) — канадская актриса.

Биография 
Виктория Санчес родилась 24 января 1976 года на Канарских островах, Испания. У неё есть брат Федерико. В 1985 году Виктория с семьей переехала из Испании в Канаду.

Дебютировала на телевидении в 1990 году. С 1997 по 1999 год снималась в сериале «Студенческая жизнь». В 2003 году она была номинирована на премию «Fangoria Chainsaw Awards» в категории «Лучшая актриса» за роль в телефильме «Охота на оборотня». Снималась в фильмах «Дориан Грей. Дьявольский портрет», «Смотритель» и других.

В 2018 году сыграла в телесериале «Джек Райан».

Озвучивала персонажей игр «Far Cry Instincts», «Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas 2», «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction», «Deus Ex: The Fall», «Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist», «Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth», «Deus Ex: Mankind Divided», «Pillars of Eternity II: Deadfire», «The Outer Worlds», «Assassin’s Creed Valhalla».

Личная жизнь 
Не замужем. На сегодняшний день живёт в Монреале, провинция Квебек, Канада.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки